Улица Остапа Вишни () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Ивана Богуна до тупика возле улицы Декабристов, исторически сложившаяся местность (район) Красный Хутор.

Нет примыкающих улиц.

История 
улица 4-й Черторыйский Яр была проложена в конце 1950-х годах.

В 1960 году улица получила современное название — в честь украинского советского писателя Остапа Вишни.

Застройка 
Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой: дома с № 6 по № 19А, где нумерация начинается с северной стороны и заканчивается на южной стороне улицы. Начало улицы занято многоэтажной жилой застройкой — один 9-этажный дом и дома улицы Ивана Богуна.

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 128 ВИШНІ ОСТАПА ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова